Pub – abbreviazione di Public House, tipico locale del Regno Unito e dell'Irlanda in cui si vendono e si consumano bevande alcoliche ed analcoliche
 PUB – grande magazzino di Stoccolma, aperto nel 1882
 PUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pueblo Memorial, Pueblo (Colorado), Stati Uniti d'America